Jméno a příjmení Petr Bílek má více nositelů:

 Petr Bílek (fotbalista) (* 1973), český fotbalista
 Petr Bílek (novinář) (* 1950), český novinář
 Petr A. Bílek (* 1962), český literární vědec
 Petr F. Bílek (1946-2014), český architekt